José Reis – calciatore portoghese
José Reis – kickboxer portoghese
José Reis – scienziato brasiliano